Guye Adola (né en 1990), athlète éthiopien.

 Adola, une ville du sud de l'Éthiopie plus connue sous le nom de Kibre Menguist ;
 Adola, le woreda entourant cette ville ;
 Adolana Wadera, un ancien woreda plus étendu.